Гачупинес има више значења:

 Гачупинес (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гачупинес (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гачупинес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Гачупинес (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гачупинес, Санта Марија (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гачупинес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику